Dreetz (Brandenburg), een gemeente in de Duitse deelstaat Brandenburg
Dreetz (Mecklenburg), een gemeente in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Voor-Pommeren